A dungan ábécé a dungan nyelv írására használatos. Eredetileg az arab írás egy módosított változatával írták (Xiao’erjing), de 1928 és 1953 között latin betűkkel írták. Ettől kezdve cirill írást használnak.

Az 1928-as latin írás betűrendje: A, Б, C, Ç, D, E, Ə, Ф, G, I, J, Ь, K, L, M, N, Nͺ, O, Ɵ, P, Ƣ, R, S, Ş, T, U, V, X, Y, Z, Ƶ.

Az 1932-es latin írás betűrendje: A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ƣ, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, W, X, Y, Z, Ƶ, Z̧, Ь.

Jegyzetek

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts
Omniglot.com
Pinyin.info

Cirill eredetű ábécék
Kazak kultúra
Kirgizisztán
Oroszországi ábécék
Üzbegisztán
Kínai kultúra
Kínai nyelv